Sue Barker ha battuto in finale Renáta Tomanová 6-2 0-6 6-2.

Teste di serie
 Sue Barker (campionessa)
 Helga Masthoff (quarti di finale)
 Mima Jaušovec (secondo turno)
 Marita Redondo (ottavi di finale)
 Fiorella Bonicelli (secondo turno)
 Linky Boshoff (secondo turno)
 Lesley Hunt (primo turno)
 Gail Lovera (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

 

Open di Francia 1976